Le mot Leverage (signifie Effet de levier) est un mot anglais expliquant un phénomène financier.

Ce mot possède aussi plusieurs références :

Œuvre 
 Leverage est le nom d'une série télévisée américaine créée en 2008 par John Rogers et Chris Downey ;

Musique 
 Leverage est un groupe de musique de Hard rock.

Autres 
 Leveraged buy-in, est une opération financière ;
 Leveraged buy-out, est une opération financière, le contraire de la précédente ;

Homonymie